Анато́лий Афана́сьевич Ара́пов (21 ноября 1876, Санкт-Петербург — 22 декабря 1949, Москва) — российский живописец, график, сценограф.

Биография 

Анатолий Арапов родился 21 ноября 1876 года в городе Санкт-Петербурге.

С 1897 по 1906 год учился на архитектурном отделении Московского училища живописи, ваяния и зодчества. 

В 1904 году участвовал в выставке «Алая роза». 

В 1911 году путешествовал по Германии, Швейцарии, Италии. После Октябрьской революции работал в театрах Киева, Харькова, Ростова-на-Дону («Театральная мастерская»), Баку, Свердловска, с 1921 по 1936 год работал на московских и ленинградских киностудиях.

Анатолий Афанасьевич Арапов умер 22 декабря 1949 года в городе Москве и был погребён на Новодевичьем кладбище (старая территория, колумбарий между 83 и 84 секций).

Работы находятся в собраниях 
 Государственная Третьяковская галерея, Москва.
 Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева, Саратов.
Ярославский художественный музей, Ярославль
 Российская государственная библиотека искусств, Москва.
 Частные коллекции.

Примечания

Ссылки 
 Арапов Анатолий Афанасьевич картины .

Художники Российской империи
Художники СССР
Сценографы СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище